De Korte ou Korte est un nom de famille flamand, surnom de quelqu'un de petit (du nl. kort : court). C'est une variante néerlandaise du nom . 

Variantes :
 , 
 Kort, de Kort
 
 , De Cort, , Decorte
 De Cord, De Cordt
 Korth, Kordt
 De Curte

Alphonse Decorte (1909-1977), footballeur belge ;
Jan Decorte (né en 1950), metteur en scène, réalisateur et comédien belge ;
Raymond Decorte (1898-1972), coureur cycliste belge.

Voir aussi 
.

Patronyme flamand